Такмичење у скоку мотком у мушкој конкуренцији на јубиларном 10. Светском првенству у атлетици 2005. у Хелсинкију одржано је 9. и 11. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светског првака из 2003. у  Хелсинкију бранио је Ђузепе Ђибилиско из Италије.

Земље учеснице 
Учествовала су 27 такмичара из 19 земаља.

  (2)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (2)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)

Освајачи медаља

Рекорди 
Листа рекорда у скоку мотком пре почетка светског првенства 25. августа 2005. године.

Најбољи резултати у 2005. години 
Ранг листа десет најбољих скакача мотком пре почетка првенства (06. августа 2005), имали су следећи пласман. 

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 2005.

Сатница

Резултати

Квалификације 

Такмичење је одржано 9. августа 2005. године у 12:10. Квалификациона норма за финале износила је 5,60 метара, коју су прескочила 6 такмичара (КВ), а осталих 6 се у финале пласирало према постигнутом резултату (кв).,,,

Финале 
Такмичење је одржано 11. августа 2005. године 18:35.,,

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2005. на сајту WA
 Резултати у скоку мотком на сајту WA

Светско првенство у атлетици на отвореном 2005.
Скок мотком на Светском првенству у атлетици на отвореном